Карбува́ння моне́т у США було розпочато в 1792 році. Щороку з тих часів вироблялися нові монети. Сьогодні в США ходовими є монети: $0.01, $0.05, $0.10, $0.25, $0.50, та $1.00. Також карбуються пам'ятні монети. Всі вони виробляються на Монетному дворі США. Далі монети потрапляють до Федерального Резервного Банку, і в приватні руки.

Монетні двори 

На сьогоднішній день в США працюють чотири монетних двори, виробляючі мільярди монет щорічно. Та головний монетний двір в США — Монетний Двір Філадельфії, який карбує монети для обігу, пам'ятні та колекційні монети. Монетний двір у Денвері також виробляє такі самі монети, але у меншій кількості. Монетний двір Сан-Франциско виробляє звичайні та срібні монети. Західний монетний двір виробляє монети з дорогоцінних металів.

На монетах, викарбуваних на певному монетному дворі, ставиться невелика буква (її розташування варіюється), яка позначає місце випуску. За весь час монети США випускалися на наступних монетних дворах:

 Філадельфія — з 1942 по 1945 рік знак монетного двору (буква P) розміщувався на 5-центових монетах, і для всіх номіналів, крім 1 цента, з 1980 року;
 Денвер — D (з 1906 року);
 Сан-Франциско — S (з 1854 року по сьогоднішній день з перервами);
 Вест-Пойнт — W (з 1976 року);
 Карсон-Сіті — CC (з 1870 по 1893 рік)
 Шарлот — C (з 1838 по 1861 рік);
 Далонега, Джорджія — D (з 1838 по 1861 рік);
 Новий Орлеан — O (з 1838 по 1909 рік з перервами);

Розмінні монети

Пів цента 
Вперше вони були викарбувані в 1793 році, під час другого президентського терміну Джорджа Вашингтона. У ті часи звичайний робітник заробляв близько одного долара на день, тому монета в півцента мала особливе значення для щоденного торгового обороту.

Існує п'ять видів монет в півцента: фригиійський ковпак на голові Свободи зміщений вліво (він перебував нижче голови тільки на монетах 1793), фригійський ковпак на голові Свободи зміщений праворуч (1794-1797), із зображенням Свободи з декольте (1800-1808), із зображенням Свободи в класичному стилі (1809-1836) і із зображенням Свободи в діадемі (1840-1857).

Один цент

Великі центи (1793-1857)

1856-1909

Лінкольн (1909-до сьогодні)

Два центи

Три центи

П'ять центів

Десять центів

Двадцять центів

Чверть долара

Пів долара

Долари

Один долар

Серія монет «Президенти США»

Ранні пам'ятні монети США (1893–1954)

25 центів 
Columbian Exposition 1893 (24,124)

Срібні монети

25 центів

50 центів 

Panama-Pacific Exposition 1915-S (27,134)
Huguenot/Walloon Tercentenary 1924 (142,080)
Hudson, New York Sesquicentennial1935 (10,008)
San Francisco-Oakland Bay Bridge 1936-S (71,424)
Columbia, South Carolina Sesquicentennial 1936 (PDS) (9,007, 8,009, 8,007)
Roanoke Island, North Carolina, Virginia Dare 1937 (29,030)
Booker T. Washington Memorial
George Washington Carver/Booker T. Washington

1 долар 
Lafayette dollar 1900 (36,026)

Золоті монети

1 долар 

Jefferson (17,375)
McKinley (17,375)
Lewis and Clark Centennial Exposition
1904 (10,025)
1905 (10,041)
Panama-Pacific Exposition 1915-S (15,000)
Grant Memorial
1922 (5,000)
1922 with star (5,006)
McKinley Memorial
1916 (9,977)
1917 (10,000)

2½ долара 
Panama-Pacific Exposition 1915-S (6,749)
Sesquicentennial of the United States 1926 (46,019)

50 доларів 
Panama-Pacific Exposition (Round) 1915-S (483)
Panama-Pacific Exposition (Octagonal) 1915-S (645)

Сучасні пам'ятні монети США

Монети в обігу

Примітки 

Монети США
Гроші